USS Montgomery es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Montgomery (DD-121), destructor de la clase Wickes.
 USS Montgomery (LCS-8), buque de combate litoral de la clase Independence.
Montgomery, USS